Хи́бберд () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Хибберд, Джеймс (1816—1903) — американский врач, президент Американской медицинской ассоциации (1894—1895).
  (род. 1940) — австралийский врач и драматург.
 Хибберд, Джек (род. ок. 1989) — британский велогонщик, бронзовый медалист Чемпионата Великобритании в командной гонке преследования (2008).
  (1985—2011) — австралийская велогонщица, серебряная медалистка Чемпионата Австралии по критериуму (2008).
 Хибберд, Кэролин (род. 1945) — ирландская кёрлингистка, участница Чемпионата Европы в составе национальной сборной (2010, 2011).
  (род. 1997) — британская музыкантка.
 Хибберд, Лори (род. 1964) — канадская журналистка и телеведущая.
  (род. 1990) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Эссендон» и «Мельбурн», победитель Международной серии в составе национальной сборной.
 Хибберд, Тед (1926—2017) — канадский хоккеист, олимпийский чемпион (1948).
  (1825—1890) — британский садовод и писатель, основатель и редактор (1884—1887) журнала Amateur Gardening.
 Хибберд, Эдриан — британский танцор, чемпион Великобритании в современных (1993) и классических (1994) бальных танцах среди любителей в паре с Дженни Грю.

См. также